Estênelo de Micenas — rei mitológico de Micenas
 Estênelo (filho de Capaneu) — rei mitológico de Argos
 Estênelo (filho de Áctor) — companheiro de Héracles em sua expedição contra as amazonas
 Estênelo (filho de Androgeu) — companheiro de Héracles em sua expedição contra as amazonas